Jour de deuil est le troisième album du rappeur Furax sorti en 2010. Il a été entièrement réalisé et enregistré en collaboration avec Reda.

Liste des titres

Album musical sorti en 2010
Album de hip-hop français